Das Campionati Internazionali di Sicilia 2002 war ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 29. September 2002 in Palermo stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche fanden in Hongkong die Salem Open statt, die wie das Turnier in Palermo zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger im Einzel war der Spanier Félix Mantilla, der dieses Jahr nicht am Turnier teilnahm. Die drei topgesetzten Spieler schafften es alle ins Halbfinale, wo sich der Dritte José Acasuso gegen den Ersten Marcelo Ríos durchsetzte. Im Finale schlug Ríos Landsmann, die Nummer 2 der Setzliste, Fernando González den Argentinier Acasuso in drei Sätzen. Zuvor hatte der Turniersieger keinen Satz abgeben müssen. Für ihn war es der zweite Titel der Saison und den dritte Titel der Karriere.
Die Vorjahressieger im Doppel, Tomás Carbonell und Daniel Orsanic, traten beide nicht erneut an. Das Finale entschieden die ungesetzten Argentinier Lucas Arnold Ker und Luis Lobo für sich. Sie schlugen die an 2 gesetzten Tschechen František Čermák und Leoš Friedl. Für Arnold Ker und Lobo war es der einzige gemeinsame Titel. Arnold Ker war 9. Mal im Doppel erfolgreich, während Lobo das 12. und letzte Mal einen Titel gewann.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Palermo